Ха́йбуллинский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Хайбуллинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Акъяр.

География 

Район расположен на юго-восточной окраине Башкортостана, граничит на севере — с Баймакским и Зилаирским районами, на западе — с Зианчуринским районом Башкортостана, на юге — с Оренбургской областью.

Район занимает Зауральскую возвышенно-холмистую равнину на востоке, Зилаирское плато на западе. Полезные ископаемые представлены месторождениями медноколчеданных руд, золота, жильного кварца, строительного камня, известняка, кирпичного сырья, песка, песчано-гравийной смеси. Район находится в наиболее засушливой части Башкортостана с неблагоприятными условиями перезимовки озимых культур. Речная сеть представлена реками Таналык, Сакмара и их притоками. Северо-восточную часть района пересекает река Большая Уртазымка. Восточную половину территории занимает ковыльно-разнотравная степь на южных и солонцеватых чернозёмах, западную — лесостепь на горных чернозёмах с лесными островками из березы, осины и лиственницы на севере, дуба и липы на юге. Площадь сельскохозяйственных угодий — 302,4 тыс. га, в том числе пашен — 165 тыс. га, сенокосов — 16,4 тыс. га, пастбищ — 82,8 тыс. га.

По территории района проходят автомобильные дороги Сибай — Акъяр, Юлдыбаево — Акъяр — Сара. Ранее в Акъяре работал аэропорт.

История 

Район образован 32 августа 1930 года, получил своё название от одноимённого села Хайбуллино, которое ныне называется Акъяр. Район активно развивался в 1950-е годы в связи с освоением целины. От этого периода остались названия поселков Уфимский, Целинный.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 30,34 тыс. чел.
 2035 — 28,15 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 77,6 %, русские — 17,8 %, лица других национальностей — 4,6 %.

Административное деление 
В Хайбуллинский район как административно-территориальную единицу республики входит 14 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 14 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В районе 57 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Юлбарсово (Татыр-Узякский сельсовет).

Экономика 
Основными отраслями производства в районе являются сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Горнодобывающая промышленность представлена добычей меди и золота. Бурибаевский горно-обогатительный комбинат добывает медно-цинковую руду, содержащую золото и серебро. C 2019 года стартует разработка Подольского медно-цинкового месторождения, одного из крупнейших в стране.

В ноябре 2015 года на территории района была запущена первая на территории республики промышленная солнечная электростанция мощностью 10 МВт.

Образование 
В районе 55 общеобразовательных школ, в том числе 24 средние, музыкальная школа, ДЮСШ, профессиональное училище, ГБОУ СПО «Акъярский горный колледж имени И. Тасимова», 28 массовых библиотек, 48 клубных учреждений, центральная районная и 4 участковые больницы. Издаётся газета на русском и башкирском языках «Хайбуллинский вестник» — «Хәйбулла хәбәрзәре».

Инфраструктура 

Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар».

Известные уроженцы и жители 
 Адигамов, Абдулла Камалетдинович — партийный и государственный деятель, член правительства Башкирской республики.
 Ахметшин, Каюм Хабибрахманович — помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза.
 Бикбавов, Абдрашит Ильясович — государственный и общественный деятель, участник башкирского национального движения, один из организаторов, командир и адъютант Башкирского войска.
 Бикбулатов, Фарит Хайбуллович (1936—2016) — советский певец, народный и заслуженный артист БАССР.
 Багишаев, Зайнулла Абдулгалимович — российский государственный и политический деятель.
 Идрисов, Мухамет Рамазанович — советский башкирский танцовщик, народный артист РСФСР.
 Исянбаев, Юмабай Мутигуллович — башкирский музыкант, кураист, народный артист БАССР.
 Муталов, Гайнетдин Хайретдинович — первый дирижёр из башкир, педагог, народный артист БАССР (1969), заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).
 Муталов, Минниахмет Гильмитдинович — геолог-геохимик, кандидат геолого-минералогических наук (1961).
 Утяшев, Хурматулла Газзалеевич — актёр Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури, Народный артист Российской Федерации (2008), Народный артист Республики Башкортостан (1995).
 Чекмарёв, Сергей Иванович (1909/1910—1933) — советский поэт, в районе учреждена премия его имени.
 Чумаченко Павел Николаевич (1904—1949) — политрук 74 ПРБ 7 танкового корпуса, награждён орденом Красной Звезды.
 Якупов, Гильман Гирфанович — первый секретарь Хайбуллинского райкома КПСС (1962—1980), Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района

Районы Башкортостана
Хайбуллинский район